Nordjyllands Historiske Museum er landsdelens største kulturhistoriske museum og arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie. Museet tæller 14 udstillingssteder fordelt over tre kommuner, Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune. Museet varetager den arkæologiske virksomhed i disse kommuner samt Jammerbugt Kommune og fører tilsynet med fredede fortidsminder beliggende i det tidligere Nordjyllands Amt.

Nordjyllands Historiske Museum er et statsanerkendt museum under Slots- og Kulturstyrelsen og fungerer som en selvejende institution med en bestyrelse på
12 medlemmer fra de tilskudsgivende kommuner, museumsforeninger samt medarbejdere. Museet har ca. 50 fastansatte. Hovedsædet ligger i Algade 48 i Aalborg.

Udstillinger 
Nordjyllands Historiske Museum administrerer 14 udstillingssteder:

 Aalborg Historiske Museum
 Vikingemuseet Lindholm Høje
 Vikingemuseet Fyrkat
 Gråbrødrekloster Museet
 Apotekersamlingen i Jens Bangs Stenhus
 Hals Museum
 Boldrup Museum
 Hobro Museum
 Lystfartøjsmuseet
 Hadsund Egnssamling
 Møllehistorisk Samling
 Havnø Mølle
 Cirkusmuseet i Rold
 REGAN Vest

Galleri

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Nordjyske Museer Nordjyllands Historiske Museums officielle hjemmeside.

Historiske museer i Danmark
Museer etableret i 2004
Museer i Region Nordjylland
Statsanerkendte museer i Danmark